Ingstad est un nom de famille d'origine norvégienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anne Stine Ingstad (1918–1997), archéologue norvégienne ;
  (1897–1975), ethnologue norvégienne ;
 Helge Ingstad (1899–2001), explorateur norvégien ;
  (1901–1999), diplomate norvégien ;
  (1837–1918), juriste, professeur et historien du droit norvégien ;
 Vilde Ingstad (née en 1994), handballeuse norvégienne.

Notes et références